Il doppio del torneo di tennis Orange Warsaw Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Laura Montalvo e Paola Suárez che hanno battuto in finale Gala León García e María Antonia Sánchez Lorenzo 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)

 Cătălina Cristea /  Ruxandra Dragomir (quarti di finale)
 Alexia Dechaume /  Émilie Loit (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Warsaw Open 1999